Woynowie herbu Haki – polski ród szlachecki
 Woynowie herbu Trąby – polski ród szlachecki